Каракокша — село в Чойском районе Республике Алтай России. Административный центр Каракокшинского сельского поселения.

География 
Расположено к юго-востоку от Горно-Алтайска, в долине реки Саракокши (приток Бии), в месте впадения реки Каракокши.

История 

В соответствии с Законом Республики Алтай от 13 января 2005 года № 10-РЗ «Об образовании муниципальных образований, наделении соответствующим статусом и установлении их границ» Каракокша возглавило образованное Каракокшинское сельское поселение.

Население

Инфраструктура 
МОУ Каракокшинская средняя общеобразовательная школа

Стадион

Туристическая база «Радуга»

Транспорт 
Стоит на автодороге общего пользования 84К-43 «Паспаул — Каракокша — Красносельск».

Примечания 

Населённые пункты Чойского района